Wuxi Classic 2014 − pierwszy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2014/2015. Rozegrany został w dniach 23 – 29 czerwca 2014 roku w chińskim mieście Wuxi. Była to siódma edycja tego turnieju.

Tytuł obronił reprezentant Australii Neil Robertson.

Nagrody 
Rozkład nagród finansowych na turniej w 2014 roku:
 Zwycięzca: £ 85,000
 Drugie miejsce: £ 35,000
 Półfinał: £ 21,000
 Ćwierćfinał: £ 12,500
 Ostatnia 16: £ 8,000
 Ostatnia 32: £ 6,500
 Ostatnia 64: £ 3,000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Ali Carter nie rozpoczął walki w kwalifikacjach do turnieju oddając mecz walkowerem. Jak się okazało przyczyną jest zdiagnozowanie u niego raka płuc.

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 23 czerwca 2014 w Wuxi.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Kwalifikacje 

Mecze fazy kwalifikacyjnej rozegrane zostały 24–28 maja 2014 w The Capital Venue w Gloucester, Anglia. Każdy mecz rozgrywany jest do 5 wygranych partii w systemie lepszy z 9 frejmów.

Breaki stupunktowe

Faza telewizyjna 

 145, 118, 102  Stephen Maguire
 139, 134, 101  Robin Hull
 138  Barry Hawkins
 137  Joe Perry
 135  Ken Doherty
 130, 128, 105  Neil Robertson
 128, 105, 101, 100  Liang Wenbo

 128, 111, 105, 100  Marco Fu
 123, 119  Mark Selby
 122  John Higgins
 122  Martin Gould
 116  Judd Trump
 114  Michael Holt
 104  Rory McLeod

Faza kwalifikacyjna 

 137  Neil Robertson
 136, 131  Michael Holt
 136  Chris Wakelin
 130  David Grace
 125, 105  Judd Trump
 120  David Morris
 117  Barry Pinches
 116  Yu Delu

 115  Alexander Ursenbacher
 111  Matthew Selt
 106  Joel Walker
 104  Kurt Maflin
 103  Michael White
 102  Dave Harold
 101  Stuart Bingham
 101  Anthony McGill

Uwagi

Przypisy 

2014
2014 w sporcie
2014 w Chinach